Појам Битка код Басана може да се односи на:
 Прва битка код Басана,
 Друга битка код Басана,